Black Star () può riferirsi a:

Cinema 
 Black Star – film di Francesco Castellani del 2012

Fumetti 
 Black Star – personaggio del manga Soul Eater

Moda 
 Black Star – profumo creato da Avril Lavigne

Musica 
 Black Star – gruppo musicale hip hop statunitense formato da Talib Kweli e Mos Def
 Black Star – casa di produzione discografica ed etichetta musicale russa dei rapper Egor Krid e Timati
 Black Star – titolo alternativo dell'album del 1998 dei Black Star, Mos Def & Talib Kweli are Black Star

Pagine correlate 
 Blackstar